Eichwaldgraben ist ein Gewässername:

 Eichwaldgraben (Längenbach), rechter Zufluss des Längenbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Ahlbachs) vor Buch, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eichwaldgraben (Riedbach), rechter Zufluss des Riedbachs im Quartier Guggenbühl, Stadt Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Eichwaldgraben (Wuhle), linker Zufluss der Wuhle in Berlin-Köpenick

Siehe auch:
 Eichenwaldgraben
 Eichwäldlesgraben, linker Zufluss des Breitenbachs (zur Echaz) vor dem Friedrich-List-Hof, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg